Thenay ist der Name zweier Orte in Frankreich:

 Thenay (Indre), Gemeinde im Département Indre
 Thenay (Loir-et-Cher), ehemalige Gemeinde im Département Loir-et-Cher

Siehe auch:
 Tenay
 Teney